Toponímia:
Guinea (regió), regió de l'Àfrica 
República de Guinea, estat de l'Àfrica occidental, antiga colònia francesa 
 Guinea Bissau, estat de l'Àfrica occidental, antiga colònia portuguesa 
 Guinea Equatorial, república de l'Àfrica central, l'antiga Guinea Espanyola.
 Guinea Espanyola, colònia africana d'Espanya juntament amb el Protectorat Espanyol del Marroc i el Sàhara Espanyol.
 Nova Guinea, illa de l'oceà Pacífic 
Papua Nova Guinea, estat que ocupa la meitat oriental de Nova Guinea 
Golf de Guinea, part de l'oceà Atlàntic, a l'Àfrica occidental 
 Guinea (moneda), antiga moneda anglesa 
 Gallina de Guinea, una au fasianiforme (Numida meleagris)